Dråby eller Draaby Kirke har flere betydninger:

 Dråby Kirke (Djursland) – en kirke i Ebeltoft-Dråby-Handrup Sogn i Syddjurs Kommune
 Draaby Kirke (Hornsherred) – en kirke i Draaby Sogn i Frederikssund Kommune